Бордіньйон () — прізвище. Відомі носії:
 Аргус Соарес Бордіньйон — бразильський футболіст
 Джорджія Бордіньйон — італійська важкоатлетка

Італійські прізвища
Португальські прізвища